Merengue puede referirse a:
 Merengue, el alimento que es utilizado como adorno en tartas y otros postres;
 Merengue, un género musical;
 Merengue, un sistema de gestión de contenidos que usa Django y Python;
 "Los Merengues", un apodo del Club Universitario de Deportes y del Real Madrid Club de Fútbol;
 "Los Merengues", un cuento de Julio Ramón Ribeyro.